Esistono più comuni francesi con questo nome

Augy – Aisne
Augy – Yonne